O bully ("intimidador" ou "valentão", numa tradução livre) é o praticante da agressão física, moral e/ou psicológica conhecida como bullying.

Lugares
 Bully (Loire), comuna em Loire, na França.
 Bully (Seine-Maritime), comuna em Seine-Maritime, na França.

Entretenimento e mídia
 Bully (filme), um filme americano de 2001.
 Bully (jogo eletrônico), jogo de 2006 produzido pela Rockstar Games.

Pessoas
 Michael Herbig, comediante alemão apelidado Bully.
 Nick Busick, lutador profissional com esse apelido
 Gray Maynard, lutador da MMA apelidado "The Bully"

Desambiguação